Il singolare del Mercedes Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–4 Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Mercedes Cup 1996
ATP Tour 1996